Casanare puede referirse a:

 el río Casanare, afluente del río Meta que atraviesa Colombia y Venezuela.
 Casanare, departamento de Colombia atravesado por el río homónimo.
 la Provincia de Casanare, una provincia de la Nueva Granada correspondiente a los actuales departamentos de Arauca y Casanare.
 al Gobierno Unido del Casanare, efímero estado surgido de la desintegración de la Gran Colombia.
 al Territorio de Casanare, una antigua entidad territorial de los Estados Unidos de Colombia.
 la Intendencia del Casanare, una antigua entidad territorial de Colombia precursora del departamento actual.
 a Casanare Estéreo, emisora radial con sede en Yopal, ciudad ubicada al oriente de Colombia.